Сподаренко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Сподаренко Іван Васильович ( 23 січня 1931, Стольне —  17 грудня 2009, Київ) — український журналіст і політик.
 Сподаренко Костянтин Григорович ( 25 квітня 1972, Усть-Каменогорськ) — казахський хокеїст, що грав на позиції нападника.
Українські прізвища